Домский — фамилия; имеет женскую форму Домская.
 Домский, Игорь Александрович (род. 1958) — российский учёный и общественный деятель, доктор ветеринарных наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.
 Домский, Иероним Петрович  (в монашестве Иаков; 1823—1889) — епископ Якутский и Вилюйский, писатель, магистр Санкт-Петербургской духовной академии.

См. также 
 Домский собор